Абикеев — фамилия; имеет женскую форму Абикеева.
 Абикеев, Сартбай Абикеевич (1916—1998) — участник Великой Отечественной войны, один из защитников плацдарма «Невский Пятачок», дважды кавалер Ордена Красной Звезды. 
 Абикеева, Гульнара Ойратовна (род. 1962) — казахский киновед и кинокритик, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана.